Хрє́нников, також трапляється передача Хренніков, Хрінников () — російське прізвище.
Відомі носії
 Хренніков Анатолій Сергійович (1881—1951/53) — радянський вчений, селекціонер.
 Хрінников Володимир Миколайович (1876—1935) — російський купець, меценат українства.
 Хрєнников Едуард Олександрович ( 1973) — заслужений майстер спорту Росії, багаторазовий чемпіон світу.
 Хрєнников Олександр Павлович (1896—1984) — російський інженер, винайшов метод кінцевих елементів.
 Хрєнников Тихон Миколайович (1913—2007) — радянський російський композитор, педагог і громадський діяч, народний артист СРСР.